Васи́лий Ива́нович О́сипов:
 Осипов, Василий Иванович (1912—1944) — пехотинец, Герой Советского Союза.
 Осипов, Василий Иванович (1918—1944) — танкист, Герой Советского Союза.
 Осипов, Василий Иванович (?—?) — Георгиевский кавалер, майор; № 7491; 12 января 1846.
 Осипов, Василий Иванович (?) — депутат Мажилиса Парламента Казахстана I созыва.